Sauber C12 — болид Формулы-1 команды Sauber, построенный для участия в чемпионате  года.

Результаты выступлений в гонках 

Шасси Sauber Формулы-1